Белогуров — русская фамилия; имеет женскую форму Белогурова. Известные носители:
 Белогуров, Александр Иванович (1914—1942) — советский военный лётчик, участник советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза.
 
 Белогуров, Олег Иванович (1939—1993) — советский, российский зоолог и паразитолог, специалист по свободноживущим морским нематодам.

